Иван Иванович Крутиков () — старший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Иван Крутиков родился 6 ноября 1914 года в деревне Заберезник (ныне —  Кировской области). Окончил семь классов школы, после чего работал токарем на машиностроительном заводе в Кирове. В 1936—1938 годах служил в Рабоче-крестьянской Красной Армии. В октябре 1941 года Крутиков повторно был призван в армию. В 1942 году он окончил Ленинградское пулемётно-стрелковое училище. С апреля того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в Курской битве, был контужен.

К апрелю 1945 года гвардии старший лейтенант Иван Крутиков командовал огневым взводом 8-го гвардейского отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 12-й гвардейской стрелковой дивизии 61-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время боёв в Германии. 17 апреля 1945 года взвод Крутикова одним из первых переправился через Одер в районе населённого пункта Нойглитцен в 13 километрах к северу от Врицена и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу. В критический момент боя Крутиков, отбивая вражескую атаку, автоматным огнём уничтожил семь немецких солдат. В тех боях взвод Крутикова уничтожил 2 наблюдательных пункта, 3 артиллерийских орудия, несколько дзотов и около 150 солдат и офицеров противника. Крутиков был два раза ранен, но продолжал сражаться.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за «мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками» гвардии старший лейтенант Иван Крутиков был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 6860.

В 1946 году Крутиков был уволен в запас. Проживал в Кирове, работал в областном управлении «Росглаввторчермет». Скончался 14 октября 1995 года, похоронен в .

Награды 
 орден Красной Звезды (31.7.1944)
 орден Отечественной войны 1-й (7.1.1945, 6.4.1985) и 2-й (27.3.1945) степеней
 Герой Советского Союза (орден Ленина и медаль «Золотая Звезда»; 31.5.1945)
 медали, в том числе:
 медаль «За отвагу» (4.9.1943).

Примечания

Литература 
 
 Кировчане — Герои Советского Союза. — 2-е изд. — Киров, 1962.
 Колеватов Н. А. В те суровые годы. — Киров, 1995.
 Колеватов Н. А. Халтуринцы — Герои Советского Союза. — Киров, 2000.

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне